Whalleyana är ett släkte av fjärilar. Whalleyana ingår i familjen Whalleyanidae. 

Whalleyana är enda släktet i familjen Whalleyanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Whalleyana